Het WTA-tennistoernooi van Istanboel (officieel İstanbul Cup) van 2019 vond plaats van 22 tot en met 28 april 2019 in de Turkse stad Istanboel. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Pauline Parmentier kwam niet voorbij de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Spaanse Carla Suárez Navarro strandde al in de eerste ronde.

Het zesde reekshoofd, Petra Martić uit Kroatië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Tsjechische Markéta Vondroušová in drie sets. Martić wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Istanboel op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2019. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Kirsten Flipkens verloor haar openingspartij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Liang Chen en Zhang Shuai hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschre­ven.

Het als eerste geplaatste duo Tímea Babos en Kristina Mladenovic won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Alexa Guarachi en Sabrina Santamaria in twee sets. Het was hun zevende geza­men­lijke titel. De Hongaarse Babos had daar­naast veertien eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Française Mladenovic ook veertien.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Johanna Larsson uit Zweden, met wie zij het tweede reeks­hoofd vormde – zij sneuvelden in de eerste ronde.

De Nederlandse Eva Wacanno en Prarthana Thombare (Indonesië) konden eveneens na hun eerste optre­den huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Istanboel 2019
Istanboel